War Machine – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 War Machine – film del 2017 diretto da David Michôd
 War Machine – album di Andrea True del 1980
 War Machine – tag team di wrestling
 War Machine – artista marziale misto e attore pornografico statunitense
 Warmachine – wargame tridimensionale della Privateer Press